Транскрипционная система для передачи слов курдского языка средствами графики русского языка.

Транслитерация алфавита

Исключения 
 Исключение. В сочетаниях гласная + w + гласная, а также в начале слова курдская «w» транслитеруется в русскую «в», в остальных случаях в русскую «у».

Транслитерация сочетаний

Примеры транслитерации имён нарицательных

Исключения 
Исключения:

 Agirî — Агири,
 Amed — Амед,
 Colemêrg — Джоламерг,
 Erzirom — Эрзиром,
 Erzîncan — Эрзинджан,
 Êlih — Элих,
 Sêwas — Севас,
 Şirnex — Ширнах.

См. также 
 Практическая транскрипция

Курдские языки
Практическая транскрипция с русским языком